Municipio de Montezuma puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Montezuma (condado de Avery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Avery.
 Municipio de Montezuma (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Montezuma (condado de Gray, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Gray.